Ба́ссо остина́то (, букв. — упорный бас), также остинатный бас в многоголосной музыке — повторяющаяся в нижнем голосе мелодико-ритмическая фигура, на фоне которой обновляются верхние голоса. В технике музыкальной композиции — наиболее распространённый случай остинато.

Термин 
Термин basso ostinato предполагает неизменно повторяющийся бас, один голос полифонической или гомофонной композиции. Однако, значение понятия в музыке шире непосредственных коннотаций этого термина. В большинстве композиций тонального периода, основанных на технике basso ostinato, возобновляется не столько бас (фигура которого может быть нестабильна, особенно в старинных формах на basso ostinato), сколько гармоническая модель (схема последования гармоний). Таким образом, в тональной музыке мелодические, ритмические, фактурные и др. вариации пишутся не на бас как таковой, а на ту или иную стабильную гармоническую модель.

В посттональной музыке XX—XXI веков basso ostinato необязательно связан с повторением гармонической формулы. По отношению к такой музыке термин используется в прямом значении — стабильно («упорно») возобновляется только бас, все остальные категории музыкальной композиции кроме формы (гармония, ритм, фактура и т.д.) мобильны.

Basso ostinato не следует путать с органным пунктом (тянущийся в басовом голосе тон).

Basso ostinato в истории музыки 

Появление basso ostinato как техники музыкальной композиции напрямую связано с рождением гармонической (мажорно-минорной) тональности. В эпоху Возрождения, когда начали стабилизироваться характерные гармонические обороты, использующие акустически наиболее сильное, кварто-квинтовое, родство фундаменатальных тонов, появились и первые «басо-гармонические» формулы. Такие формулы распространились в Италии и Испании XVI века (особенно в инструментальной музыке) и получили известность под различными названиями: пассамеццо, романеска, фолия, Руджеро и др. В Британии аналогичная техника вошла в обиход под названием граунда (от  основа, основание). В эпоху барокко широкое распространение получили основанные на том же принципе пассакалия и чакона. В эпоху венской классики и в эпоху романтизма примеры basso ostinato единичны. Basso ostinato (отчасти в связи с возрождением интереса к старинной, преимущественно ренессансной и барочной, музыке) вновь вошёл в арсенал техники музыкальной композиции в XX веке.

Некоторые примеры сочинений, использующих технику basso ostinato:
 К.Монтеверди. Мадригал «Zefiro torna» (чакона из Девятой книги мадригалов);
 Аноним. Пассакалья о жизни (другие названия: «Человек исчезает, как тень», Passacaglia della vita, «Homo fugit velut umbra»). Приписывается Стефано Ланди;
 Г.Пёрселл. Дидона и Эней (ария Дидоны);
 И.С.Бах. Пассакалия c-moll, BWV 582; Месса h-moll (Crucifixus);
 Л. ван Бетховен. 32 вариации для фп. c-moll, WoO 80;
 И.Брамс. Симфония № 4 (финал);
 С.И.Танеев. Фортепианный квинтет g-moll (часть III);
 А.Веберн. Пассакалия для оркестра, op.1;
 А.Берг. Воццек: Пассакалия Доктора (четвёртая картина первого действия);
 И.Ф.Стравинский. Симфония псалмов (кода финала);
 Д.Д.Шостакович. Фортепианное трио, op. 67 (III ч.); Восьмая симфония (IV часть);
 Р.К.Щедрин. Бассо остинато, для фп.

 В.П.Власов. Бассо остинато, для баяна.

Примечания

Литература 
 Riemann H. Basso ostinato und basso quasi ostinato // Festschrift Rochus Freiherrn von Liliencron. Leipzig, 1910, S.193–203.
 Propper L. Der Basso ostinato als technisches und formbildendes Prinzip. Hildburghausen,1926.
 Gombosi O. Italia, patria del basso ostinato // Rassegna musicale 7 (1934), p. 14–25.
 Baroni M. Basso ostinato // Enciclopedia della musica. Milano: Rizzoli Ricordi, 1972, p. 258-259.
 Apfel E. Rhythmisch-metrische und andere Beobachtungen an Ostinatobässen // Archiv für Musikwissenschaft 33 (1976), S. 48–67.
 Schnapper L. Analyse et typologie de l’ostinato // Musurgia 2 (1995), p. 80–90.
 Schnapper L. L’ostinato, procédé musical universel. Paris, 1998.
 Schnapper L. Ostinato // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. N.Y.; London, 2001.
 Катунян М.И. Бассо остинато // Большая российская энциклопедия. Т.3. М., 2005, с.94.

Ссылки 

Музыкальные термины
Теория музыки